Maja squinado
66 Maja
As Aventuras da Abelha Maia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos